Ясмина Ринаровна Кадырова (; ) — российская фигуристка, выступающая в парном катании. С Иваном Бальченко они — серебряные призёры Кубка России (2020). С сезона 2022—2023 сменила партнёра, теперь катается с Валерием Колесовым.

До 2019 года выступала в одиночном катании.

Карьера 
Ясмина Кадырова родилась 11 декабря 2004 года в Казани. Начала заниматься фигурным катанием в спортивной школе «Зилант» под руководством матери – Резеды Сибгатуллиной. В 2013 году мать получила должность директора , где Ясмина прозанималась следующие три сезона. За этот период она становилась победительницей зональных соревнований и участвовала в Первенствах России младших возрастов. В дальнейшем переехала в Санкт-Петербург, там сотрудничала с Татьяной Мишиной. Также непродолжительное время находилась у Этери Тутберидзе, которая, по мнению специалистов, известна жёсткими методами работы. Вследствие тренировок в группе Тутберидзе, Кадырова получила серьёзную травму – некроз тазобедренного сустава, и не могла соревноваться на протяжении полугода.

В феврале 2019 года она дебютировала на международных соревнованиях. На Сахалине впервые прошли зимние игры «Дети Азии», в которых приняли участие, в том числе, медалистки взрослого чемпионата Южной Кореи Ю Ён и Ли Хэ Ин. В первый день соревнований Кадырова расположилась на четвёртом месте и сохранила эту позицию по итогам произвольного проката. Она показала уверенное катание, лишь по одному элементу в короткой и произвольной программе были немного «отминусованы» судьями.

Кадырова владеет всеми тройными прыжками, каскадами 3–3, а на тренировках выполнила четверной сальхов. Несмотря на перспективы в одиночном катании, она решила перейти в парный разряд. В сентябре 2019 года составила дуэт с ростовским фигуристом Иваном Бальченко. Уже через полгода совместного катания пара добилась успеха, они завоевали серебряные награды Финала Кубка России. Допустив ошибки в коротком прокате, Ясмина и Иван заняли шестую строчку. На следующий день они исполнили программу чисто, получили за все элементы положительные надбавки GOE, и поднялись на второе итоговое место.

В конце мая 2021 года пара объявила о переходе в группу Тамары Николаевны Москвиной.

18 апреля 2022 года стало известно, что Кадырова и Бальченко расстались, а Кадырова теперь в паре с Валерием Колесовым.

В ноябре 2022 года вместе с Валерием Колесовым заняла второе место на III этапе Гран-при России в Казани, уступив лишь Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. На V этапе Гран-при в Самаре пара заняла третье место, уступив Александре Бойковой с Дмитрием Козловским и Юлии Артемьевой с Алексеем Брюхановым.

Программы

С Валерием Колесовым

С Иваном Бальченко

Результаты 
В парном катании с Валерием Колесовым

В парном катании с Иваном Бальченко

В одиночном катании

Примечания

Ссылки 
 Ясмина Кадырова на сайте FSkate.ru

Фигуристы России